Соломон Френсдорфф (1803—1880) — немецкий и еврейский гебраист.

Ещё будучи гимназистом, он под влиянием Исаака Бернайса стал заниматься еврейской литературой. Изучал философию и восточные языки в Боннском университете. В Бонне Френсдорфф познакомился с Авраамом Гейгером, который в письмах к друзьям часто высказывает своё глубокое уважение к Френсдорффу.

В 1837 г. Френсдорфф стал заведующим еврейской школой в Ганновере, в 1848 г. директором учительской еврейской семинарии в том же городе, и на этом посту он оставался до смерти. Ф. Френсдорфф преимущественно занимался критическим исследованием и изданием масоретских произведений. Его труды в этой области считаются ценными. Ему принадлежат:
 «Fragmente aus der Punctationsund Accentlehre der hebräischen Sprache» (1847);
 «Die Massora Magna. Massoretisches Wörterbuch» (1876);
 «Aus dem Sefer ha-Zichronot des Elias Levita», в Monatsschrift, XII, 96.

Примечания

Литература 
 

Библеисты Германии
Гебраисты